Gunnar Eklund kan avse:

 Gunnar Eklund (militär)
 Gunnar Eklund (redare)
 Gunnar Eklund (skådespelare)

Se även 

 Gunnar Ekelund